Кирилл Алексеевич Сафронов () — российский хоккеист, защитник, Мастер спорта России.

Карьера 
Начал карьеру в 1996 году, в Драфте НХЛ 1999 года выбран в 1 раунде под общим 19-м номером командой «Финикс Койотис». С 2001 по 2003 сыграл в НХЛ 35 матчей, забросил 2 шайбы, сделал 2 результативных паса.

Награды и достижения 
 Победитель чемпионата мира среди молодёжных команд 1999 года.
 Серебряный призёр МЧМ 2000 года.
 Обладатель Раймон Лагасе Трофи 2000 года (лучший оборонительный новичок QMJHL).

Статистика выступлений 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Амур»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»